

П'ятовська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 П'ятовська — присілок, Тотемський район, Вологодська область